Mothes ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Mothes, deutsche Sopranistin
 Hans Mothes (1902–1989), deutscher Glaziologe
 Harald Mothes (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Jörn Mothes (* 1962), DDR-Bürgerrechtler und Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, Sohn von Winrich Mothes
 Kurt Mothes (1900–1983), deutscher Botaniker und Präsident der Leopoldina von 1954 bis 1974
 Max Mothes (* 10. Februar 1872 in Leipzig; † 24. November 1938 in Berlin), deutscher Schauspieler und (seit 1919) Filmschauspieler
 Oskar Mothes (1828–1903), deutscher Architekt
 Peter-Andreas Mothes (1935–2008), deutscher Kunstmaler
 Winrich Mothes (* 1935), Kinderchirurg in Schwerin, Vizepräsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Sohn von Kurt Mothes

Siehe auch:
 Villa Mothes (Leipzig-Bachviertel). Der Name bezieht sich auf Oskar Mothes
 Mothes Point, Landspitze an der Ostküste der antarktischen Adelaide-Insel